Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2005. годину.

Поредак

Референце 

2005
Музика у 2005.